ТГК:
 ТГК — тепловоз
 ТГК — Территориальная генерирующая компания
 ТГК — Тетрагидроканнабинол
 ТГК — Триагрутрика
 Транспортный грузовой корабль